Występy w europejskich pucharach austriackiego klubu piłkarskiego SK Sturm Graz.

Wykaz spotkań pucharowych

1970–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

SK Sturm Graz
Austriackie kluby piłkarskie w europejskich pucharach